

Geografia
Barbosa – comune del Brasile nello stato di San Paolo
Barbosa – comune della Colombia nel dipartimento di Antioquia
Barbosa – comune della Colombia nel dipartimento di Santander

Persone
Adoniran Barbosa (1910-1982) – cantante, compositore e attore brasiliano
Alex Pereira Barbosa (1974) – rapper, attore e scrittore brasiliano
Alves Barbosa (1931-2018) – ciclista su strada, pistard e ciclocrossista portoghese
Amaro Viana Barbosa (1937-2010), – calciatore brasiliano
Anderson Barbosa (1974) – calciatore brasiliano
Anggisu Barbosa (1993) – calciatore est-timorese
Antônio Carlos Barbosa (1945) – allenatore di pallacanestro brasiliano
Ari Hercílio Barbosa (1941-1972) – calciatore brasiliano
Bárbara Micheline do Monte Barbosa (1988) – calciatrice brasiliana
Benedito Ruy Barbosa (1931) – scrittore e drammaturgo brasiliano
Bruno Cortês Barbosa (1987) – calciatore brasiliano
Bruno Felipe de Abreu Barbosa, noto come Bruninho (1993) – calciatore brasiliano
Bruno Paulo Machado Barbosa (1990) – calciatore brasiliano
Cândido Barbosa (1974) – ex ciclista su strada portoghese
Cássio Vargas Barbosa (1983) – calciatore brasiliano
Cédric Barbosa (1976) – calciatore francese
Daniel Barbosa (1930-1994) – serial killer colombiano
Dario Barbosa (1882-1965)– tiratore a segno brasiliano
Diego Henrique Costa Barbosa (1999) – calciatore brasiliano
Diogo Barbosa (1992) – calciatore brasiliano
Diogo de Oliveira Barbosa (1996) – calciatore brasiliano
Diogo Douglas Santos Andrade Barbosa (1984) – calciatore brasiliano
Eduardo Barbosa (1991) – judoka brasiliano
Evanildo Borges Barbosa Júnior (1990) – calciatore brasiliano
Everaldo Barbosa (1975) – ex calciatore brasiliano
Fábio dos Santos Barbosa (1980) – ex calciatore brasiliano
Fransérgio Rodrigues Barbosa (1990) – calciatore brasiliano
Gabriel Barbosa (1996) – calciatore brasiliano
Givaldo Barbosa (1954) – ex tennista brasiliano
Hélder Barbosa (1987) – calciatore portoghese
Jade Barbosa (1991) – ginnasta brasiliana
João Barbosa (1975) – pilota automobilistico portoghese
João Tamagnini Barbosa (1883-1948) – politico portoghese
Jhonny Lucas Flora Barbosa (2000) – calciatore brasiliano
José Luíz Barbosa (1961) – ex mezzofondista brasiliano
Juan Pablo Barbosa (1971) – schermidore argentino
Laurence Ferreira Barbosa (1958) – regista e sceneggiatrice francese
Leandro Barbosa (1982) – ex cestista brasiliano
Leandro Domingues Barbosa (1983) – calciatore brasiliano
Maciel Lima Barbosa da Cunha (1978) – ex calciatore brasiliano
Manuel Barbosa (1951) – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
Mariano Barbosa (1984) – calciatore argentino
Marina Ruy Barbosa (1995) – attrice brasiliana
Matheus Barbosa (1994) – calciatore brasiliano
Moisés Roberto Barbosa (1995) – calciatore brasiliano
Moacir Barbosa (1921-2000) – calciatore brasiliano
Neyde Barbosa (1980) – pallamanista angolana
Olavo Rodrigues Barbosa (1923-2010) – calciatore brasiliano
Orlando Roa Barbosa (1958) – arcivescovo cattolico colombiano
Pedro Barbosa (1970) – ex calciatore portoghese
Rafael Cabral Barbosa (1990) – calciatore brasiliano
Ruy Barbosa (1849-1923) – giurista, politico e scrittore brasiliano
Vassil Vieira Barbosa (...) – ex calciatore brasiliano
Vera Barbosa (1989) – ostacolista e velocista capoverdiana naturalizzata portoghese
Willie Hortencio Barbosa (1993) – calciatore brasiliano

Pagine correlate
Da Silva Barbosa
Ruy Barbosa (disambigua)